Jméno a příjmení Alois Dostál se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Alois Dostál (kněz) – český římskokatolický kněz, dlouholetý děkan v Čáslavi a přítel F. X. Šaldy (1868–1940)
 Alois Dostál (spisovatel) – český římskokatolický kněz, spisovatel, redaktor a dlouholetý farář v Úvalech (1858–1934)